Greine ist der Familienname folgender Personen:

 Maike Greine (* 1987), deutscher Radio- und TV-Moderatorin
 Rita Greine (* 1955), deutscher Tanzpädagogin und Autorin